Michael Douglas peut désigner :
 Mike Douglas (1925–2006), surnom de Michael Delaney Dowd Jr., acteur, chanteur et animateur de télévision américain ;
 Michael Douglas (1944-), acteur et producteur de films américain, fils de Kirk Douglas ;
 Michael Douglas (1951-), vrai nom de l'acteur américain Michael Keaton ;
  (1961-), physicien théoricien américain ;
 Michael Douglas (1971-), skeletoneur canadien.

Pseudonyme 
 Michael Douglas, pseudonyme partagé par l'auteur américain Michael Crichton (1942-2008) et son frère Douglas ;